Pfaffenbach ist ein Gewässername:

 Pfaffenbach (Alf) oder Weiherbach, rechter Zufluss der Alf am Gewerbegebiet von Mehren, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Pfaffenbach (Biegenbach), linker Zufluss des Biegenbachs oder Biegebachs bei Pfaffenberg, Gemeinde Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, der im Unterlauf auch Pfaffenbach genannt wird und in die Wiese mündet
 Pfaffenbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler in Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Pfaffenbach (Fautenbach), Oberlaufname Schweinsbach, linker Zufluss des Fautenbachs nach Eckelshalde/Häselshof, Gemeinde Kappelrodeck, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Pfaffenbach (Feistritz), rechter Zufluss der Feistritz (zur Lafnitz) in Rettenegg, Bezirk Weiz, Steiermark; mit zwei Oberläufen:
 Großer Pfaffenbach, linker Oberlauf
 Kleiner Pfaffenbach, rechter Oberlauf
 Pfaffenbach (Große Vils), linker Zufluss der Großen Vils an der Streunweinmühle, Gemeinde Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Pfaffenbach (Haigerach), linker Zufluss der Haigerach (zur Kinzig) vor Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Pfaffenbach (Horbach), rechter Zufluss des Horbachs (zur Wieslauter) am Bahnhof Hinterweidenthal Ost, Ortsgemeinde Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Pfaffenbach (Kremnitz), linker Zufluss der Kremnitz vor Geschwend, Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Pfaffenbach (Lausitzer Neiße) – zwei Zuflüsse der Lausitzer Neiße im Stadtgebiet von Zittau, Landkreis Görlitz, Sachsen; flussabwärts:
 Pfaffenbach Hartau, linker Zufluss bei Hartau
 Eichgrabener Pfaffenbach, linker Zufluss in Zittau
 Pfaffenbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel vor Besch, Gemeinde Perl, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Pfaffenbach (Neumagen), linker Zufluss des Neumagen nach St. Trudpert, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Pfaffenbach (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbachs (zur Murr am Oberlauf) bei der Mettelberger Sägmühle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Pfaffenbach (Schlossauer Ohe), rechter Zufluss der Schlossauer Ohe bei Schlossau, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Pfaffenbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Naab) zwischen dem Eixendorfer See und Frankenthal, Gemeinde Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Pfaffenbach (Sulzbach, Bad Sulzburg), linker Zufluss des Sulzbachs bei Bad Sulzburg, Stadt Sulzburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Pfaffenbach (Sulzbach, Schwäbisch Gmünd), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Rems in Schwäbisch Gmünd) in Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Pfaffenbach (Wied), rechter Zufluss der Wied im Westerwald bei Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Pfaffenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Pfaffenbach (* 1946), deutscher Verwaltungsbeamter
 Boris Pfaffenbach (* 1962), deutscher Hochschullehrer
 Friedrich Pfaffenbach (1921–2008), deutscher Politiker (NDPD), MdV
 Kai Oliver Pfaffenbach (* 1970), deutscher Fotojournalist

Siehe auch:

 Pfaffengraben
 Pfaffenklingenbach
 Pfaffentalbach